Munch est un personnage de la série de jeux vidéo Oddworld. Il apparait pour l'instant uniquement dans l'Odyssée de Munch, où il côtoie notamment Abe le Mudokon. C'est un Gabbit, le dernier de son espèce, exterminée par les Glukkons et les Vykkers pour leurs œufs qui se vendent très cher (Gabbiar).

Histoire 
Munch vivait avec d'autres Gabbits dans les océans d'Oddworld. Un jour, son groupe fut capturé par de gigantesques filets, et Munch fut le seul à en réchapper. Désormais seul, il décida de partir à la recherche d'un autre Gabbit. Il poussa donc de nombreux cris, et des réponses lui vinrent en écho. Plein d'espoir, il se lança dans cette direction, avant d'atteindre la terre ferme. Ce signal de réponse était en fait sur un piège à loup, et Munch tomba dedans et fut coincé. Des Vykkers arrivèrent immédiatement et le capturèrent. Il fut mis sur la table d'opération, après qu'un Vykker eut greffé un sonar sur son crâne (le sonar ressemble à une petite couronne). Laissé seul en attente d'une prochaine opération, Munch sympathisa avec d'autres prisonniers, de petites boules de poil du nom de Fuzzles. Ces derniers le supplièrent de les délivrer, mais Munch, attaché, ne savait comment faire. Le sonar lui permettait également de créer un rayon électrique, et, après de mains efforts, parvint à diriger son rayon vers la cage d'un des Fuzzles, activant l'ouverture. Il fit de même avec les autres prisonniers. Soudain, un Interne arriva, et les Fuzzles se dissimulèrent, avant de débarquer devant l'intrus. Munch se demandait comment ces petites boules de poil pourraient lutter contre un Interne, jusqu'à ce qu'il les voie montrer leurs dents. Les Fuzzles massacrèrent l'Interne et l'attachèrent solidement. Puis ils délivrèrent Munch.

Munch libéra les Fuzzles qu'il croisa dans les Laboratoires Vykkers, qui en échange l'aidaient à combattre contre les Internes, les Slogs, les Sligs et même les Vykkers. Finalement, Munch s'échappa des Laboratoires et rencontra Abe, avec qui il poursuivit une bonne partie de son aventure, à la recherche des œufs de Gabbits et des Fuzzles, tandis qu'Abe cherchait à délivrer ses compatriotes esclaves du Cartel de Magog.

Munch, grâce à cet exploit, acquit une réputation de terroriste pour le Cartel de Magog comme son nouveau camarade Abe, déjà bien connu des Glukkons pour avoir libéré 399 Mudokons et anéanti Rupture Farms, les Mines de Necrum et la Brasserie SoulStorm, mais surtout une réputation de grand héros du côté des peuples naturels d'Oddworld, chez les Fuzzles et chez les siens, les Gabbits, race qu'il pouvait recréer avec les nombreux œufs qu'il avait ravi aux Vykkers.

Notes et références 

Personnage de Oddworld
Antihéros
Personnage de fiction créé en 2001